Sandgate (Kent)
Kasteel van Sandgate, een kasteel in Sandgate, Kent
Sandgate (Queensland)
Sandgate (Nieuw-Zuid-Wales)
Sandgate (Vermont)